Лени́вка:
 Ленивка — улица в центре Москвы между Пречистенской набережной и Волхонкой.
 Ленивка — река в центре Москвы, левый приток Москвы-реки; в настоящее время заключена в трубу.